Ла́рнакс (, мн. ч. λάρνακες) — тип саркофага в минойской культуре и античной Греции в виде небольшого закрытого ящика, в который помещали согнутое тело умершего или кремационную золу.

Первые ларнаксы появились в минойские времена в эпоху Эгейской бронзы, когда они приобрели форму керамических ящиков, имитировавших деревянные сундуки, возможно, по образцу древнеегипетских постельных сундуков. Они были богато украшены абстрактными узорами, осьминогами и сценами охоты и ритуалов.

Во время более позднего эллинистического периода стали популярны ларнаксы в виде мелких терракотовых саркофагов, некоторые из которых были расписаны в стилях, аналогичных современным им греческим вазам.

В нескольких особых случаях, как представляется, ларнаксы делались из ценных материалов, как образец IV века до нашей эры, найденный в Вергине в северной Македонии, с солярным изображением на крышке (отсюда название символа «Вергинская звезда»). Манолис Андроникос, руководитель археологических раскопок, полагал, что этот ларнакс, скорее всего, содержал останки царя Македонии Филиппа II, отца Александра Великого.

Примечания 

Археологические артефакты по типу
Саркофаги
Артефакты Минойской цивилизации